Rains ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rains (1902–1991), US-amerikanischer Politiker
 Ashleigh Rains (* 1989), kanadische Schauspielerin
 Claude Rains (1889–1967), englischer Schauspieler
 Darby Lloyd Rains (* 1947), Pornodarstellerin aus den 1970er Jahren
 Dominic Rains (* 1982), iranisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Gabrielle Rains (* 1998), kanadische Diskuswerferin
 Leon Rains (1870–1954), US-amerikanischer Opernsänger (Bass), Schauspieler und Gesangspädagoge

Siehe auch:
 Reins
 Raines
 Reines